Pietsch kan som auktorsförkortning betyda:

 Theodore W. Pietsch
 Friedrich Maximillian Pietsch

Robotskapade auktorsförkortningar